Con congresos de México puede hacer referencia a:
 Anexo:Congresos y Legislaturas del Congreso de la Unión
 Anexo:Congresos de las entidades federativas de México